Nesta lista estão relacionados as 163 comunas do departamento francês dos Alpes Marítimos; que pertencem a Região Administrativa da França Provence-Alpes-Côte d'Azur, que é composta pelos Arrondissement: Grasse e Nice; que por sua vez estão subdivididos em 27 Cantões: Antibes-1, Antibes-2, Antibes-3, Beausoleil, Cagnes-sur-Mer-1, Cagnes-sur-Mer-2, Cannes-1, Cannes-2, Le Cannet, Contes, Grasse-1, Grasse-2, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Nice-1, Nice-2, Nice-3, Nice-4, Nice-5, Nice-6, Nice-7, Nice-8, Nice-9, Tourrette-Levens, Valbonne, Vence, Villeneuve-Loubet.

(CAP) Communauté d'agglomération du Moyen Pays Provençal, criada em 2002.
 (CAR) Communauté d'agglomération de la Riviera Française, criada em 2002.
 (CAN) Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur, criada em 2002.
 (CAS) Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, criada em 2002.
</small>

|}

 
Alpes Marítimos